Watergang est un village de la commune de Waterland, aux Pays-Bas.
 Watergang est un synonyme de watringue, nom désignant un réseau de fossés et d'ouvrages de drainage à vocation de dessèchement dans les polders.